L'appellation Métrobus peut désigner :
 Metrobus, une filiale de Media Transports, une régie publicitaire spécialisée dans les transports en commun, présent notamment dans le métro parisien 

 Un réseau de bus à haut niveau de service :
 le Metrobüs d'Istanbul 
 le Metrobús de Mexico 
 le Métrobus de Québec
 le Metrobús de Buenos Aires

 Un réseau d'autobus :
 le Metrobús de La Havane 
 le Metrobus de Johannesburg

 Un système de bus de substitution en cas d’interruption d'une ligne de métro :
 le système de Bruxelles
 le système de Lausanne

 Un type d'autobus :
 le Metrobus construit par MAN et Krauss-Maffei

 Métrobus est également l'ancienne appellation du réseau de transport en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR)